Ситио де Ситлапева има више значења:

 Општина Ситио де Ситлапева (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ситио де Ситлапева (Ситио де Ситлапева, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику